Ханс Ульрих Обрист (, , , Швейцария) — швейцарский куратор, критик, историк искусства, директор лондонской галереи «Серпентайн».

Биография 
Ханс Ульрих Обрист ведёт специальную выставочную программу Migrateurs в Музее современного искусства Парижа. Читает лекции на искусствоведческом факультете IUAV в Венеции.

В 2009 году Ханс Ульрих Обрист был признан журналом ArtReview номером один в рейтинге людей искусства во всем мире.

В том же году вышла в свет книга «Краткая история кураторства», ставшая популярным пособием. Монументальный и знаменитый труд оформлен, как ряд интервью с выдающимися кураторами второй половины XX века. Благодаря исследованию Обрист формирует новое понимание современного искусства и, непосредственно, повествует об истории кураторства. В формате беседы автор книги приводит истории 11 кураторов, которые описывают новые для XX века типы экспозиций, поставленные ими или их коллегами, а также уникальные художественные практики музеев.

Цитаты 
 «Кураторство сейчас становится совсем другой профессией — ведь и само понятие „искусство“ сейчас значительно шире, чем раньше. Йозеф Бойс когда-то предлагал переосмыслить термин „художник“ — я предлагаю сделать то же самое с фигурой куратора. Когда он превращается в селекционера, указывающего, что является искусством, а что нет, что верно, а что неверно, это очень опасно. Куратор должен следовать за искусством, а не наоборот; открытия совершают художники, а не кураторы. И у кураторства — в отличие от искусства — есть утилитарная функция: оно должно быть полезным. На наших глазах кураторство выходит из галерей, преодолевает пределы куба с белыми стенами» — Ханс Ульрих Обрист, 2010.
 «Динамичное развитие инфраструктуры в области современного искусства, которое мы сейчас наблюдаем в России, ни в коем случае не должно заменяться калькированием западных образцов. Следование мировым тенденциям в русской традиции имеет большой опыт симбиоза самобытности и открытости внешнему миру. Дягилев как лучший пример межжанрового и межвидового искусства был новатором, стоявшим на позиции традиций. То же характерно и, я уверен, должно быть характерно для современного русского искусства сегодня» — Ханс Ульрих Обрист, 2010.

Библиография 
 Ханс Ульрих Обрист. Краткая история кураторства. М.: Ad Marginem, 2012.
 Ханс Ульрих Обрист. Краткая история новой музыки. М.: Ad Marginem, 2015.

Примечания

Ссылки 

 Биография Ханс Ульриха Обриста на сайте The European Graduate School
 Что читать: 10 книг о современном искусстве и культуре
 Личное дело: Ханс Ульрих Обрист
 Прямая речь: куратор Ханс Ульрих Обрист
 Ханс Ульрих Обрист: постер-бой, гуру и арт-звезда
 Ханс Ульрих Обрист. Краткая история кураторства
 
 Ханс Ульрих Обрист на сайте КиноПоиск

Художественные критики современного искусства
Кураторы современного искусства
Кураторы-искусствоведы Швейцарии